Fyfe steht für:

 Fyfe Hills, Hügelgruppe im Enderbyland, Antarktika
 Mount Fyfe, Berg im Australischen Antarktis-Territorium

Fyfe ist der Familienname folgender Personen:

 David Maxwell Fyfe, 1. Earl of Kilmuir (1900–1967), britischer Politiker
 H. B. Fyfe (1918–1997), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Lennox Fyfe, Baron Fyfe of Fairfield (1941–2011), britischer Politiker und Life Peer
 Marion Fyfe (1897–1986), neuseeländische Zoologin
 Tom Fyfe (1870–1947), neuseeländischer Bergsteiger
 William Sefton Fyfe (1927–2013), neuseeländischer Geologe

Siehe auch:

 Fife (Begriffsklärung)
 Five
 Fyffe